Kalvarija est un toponyme qui peut désigner :
Kalvarija, une ville de Lituanie, chef lieu de la municipalité de Kalvarija ;
Kalvarija, un quartier de Belgrade situé dans la municipalité de Zemun, en Serbie.
Kalvarija, un site archéologique situé dans la municipalité de Titel, en Serbie, dans la province autonome de Voïvodine.